Algarve Cup 2007 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den 14:e upplagan av turneringen som spelades mellan den 7 och 14 mars 2007 i Algarve, Portugal. USA vann mot Danmark med 2–0 i finalen. Det var USA:s femte turneringsseger i Algarve. Sverige slutade på tredje plats genom att vinna tredjeprismatchen mot Frankrike med 3-1.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

 Italien ersatte Mexiko och Island ersatte Wales.

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar
14th Algarve Cup 2007

2007 i Portugal
2007
Fotbollsåret 2007